Andrea Doria ist der Name folgender Personen:

 Andrea Doria (1466–1560), genuesischer Admiral und Fürst von Melfi
 Giovanni Andrea Doria (1539–1606), genuesischer Flottenkommandant

Andrea Doria ist der Name folgender Schiffe:
 Andrea Doria (Schiff, 1952), italienisches Passagierschiff
 Andrea Doria (Schiff, 1885), italienisches Panzerschiff der Ruggiero-di-Lauria-Klasse
 Andrea Doria (Schiff, 1913), italienisches Schlachtschiff der Caio-Duilio-Klasse
 Andrea Doria (C 553), italienischer Kreuzer der Andrea-Doria-Klasse
 Andrea Doria (D 553), Zerstörer der französisch-italienischen Horizon-Klasse

Andrea Doria steht für:
 (2175) Andrea Doria, Asteroid
 Andrea Doria als Neptun, Gemälde von Bronzino
 SG Andrea Doria, italienischer Sportverein
 Andrea Doria, ein Album und ein Lied auf ebendem von Udo Lindenberg aus dem Jahr 1973
 Andrea Doria, ein Schiff in der Erzählung Die schwarze Galeere von Wilhelm Raabe (1860)

Siehe auch:
 Andrea-Doria-Klasse